een Chinese familienaam, zie Chen (naam)
 een voormalig geslacht van ganzen, zie Chen (geslacht)
 een Chinese dynastie, die regeerde in Zuid-China tussen 557 en 589, zie Chen-dynastie